Světová skupina 2014 představovala nejvyšší úroveň Davis Cupu – elitní šestnáctičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále si zajistili setrvání v této skupině pro následující ročník. Týmy, které prohrály v úvodním kole, nastoupí do baráže o udržení pro rok 2015.

Dvojnásobným obhájcem salátové mísy je družstvo České republiky, když ve finále 2012 zdolalo Španělsko a v boji o titul 2013 vyhrálo nad Srbskem. Semifinálovou prohrou s Francií ukončili Češi sérii 11 vítězství v řadě, když naposledy předtím nestačili na Kazachstán během května 2011 v 1. kole Světové skupiny.

Dva nejdéle působící účastníci v soutěži – Spojené státy a Velká Británie, kteří byli jedinými soutěžními družstvy premiérového ročníku 1900, se střetli teprve podruhé za předešlých 36 let. Od roku 1978, kdy oba týmy proti sobě nastoupily ve finále, na sebe narazily jen v roce 1999 během prvního kola Světové skupiny. Výhra Britů v úvodním kole Světové skupiny 2014 poměrem 3:1 na zápasy byla prvním vítězstvím ostrovanů nad Američany od roku 1935. Celková vzájemná bilance po tomto střetnutí vyznívala ve prospěch Spojených států v poměru 11:8. 
 
Svou historicky první trofej v soutěži vybojoval švýcarský tým, jehož oporami se stali hráči elitní světové pětky Roger Federer a Stan Wawrinka. Doplňovali je Marco Chiudinelli a Michael Lammer. Nehrajícím kapitánem byl Severin Lüthi.

Světová skupina 
{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|'Účastníci
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Nasazení týmů 
  (semifinále)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (finále)
  (1. kolo)
  (1. kolo) 
  ''(čtvrtfinále)

Pavouk

První kolo

Česko vs. Nizozemsko

Japonsko vs. Kanada

Německo vs. Španělsko

Francie vs. Austrálie

Spojené státy americké vs. Velká Británie

Argentina vs. Itálie

Kazachstán vs. Belgie

Srbsko vs. Švýcarsko

Čtvrtfinále

Japonsko vs. Česko

Francie vs. Německo

Itálie vs. Velká Británie

Švýcarsko vs. Kazachstán

Semifinále

Francie vs. Česko

Švýcarsko vs. Itálie

Finále

Francie vs. Švýcarsko

Vítěz 2014

Reference 

světová skupina